CDIP steht für:
 Ceramic Dual In-Line Package, ein Chipgehäuse, siehe Dual in-line package
 Code de droit international privé, belgische Zivilrechtskonvention
 Committee on Development and Intellectual Property, ein Ausschuss der Weltorganisation für geistiges Eigentum, siehe WIPO-Development-Agenda

Abkürzung